Dzimou peut désigner :
 les Dzimou, une population vivant sud-est du Cameroun ;
 le dzimou (ou koonzime), une langue du Cameroun.